Алка́ () — село у складі Єсільського району Північноказахстанської області Казахстану. Входить до складу Зарічного сільського округу, раніше входило до складу ліквідованої Караагаської сільської ради.

Населення — 122 особи (2009; 223 у 1999, 282 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 казахи — 100 %.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Єсільського району (Північноказахстанська область)
Села Північноказахстанської області